Ce nom peut faire référence à :
 Aristophane, dramaturge grec du  ;
 Aristophane de Byzance, grammairien grec du  ;
 Aristophane Boulon, auteur français de bandes dessinées.